Intragna bezeichnet:

 Intragna TI, eine ehemalige Gemeinde im Bezirk Locarno, Kanton Tessin, Schweiz
 Intragna (Piemont), eine Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont, Italien